Florimond Robertet ist der Name folgender Personen:

* Florimond I. Robertet (1459–1527), Angehöriger der Familie Robertet
 Florimond II. Robertet (1531–1567), französischer Politiker
 Florimond III. Robertet (1540?–1569), französischer Politiker